Bottiella är ett släkte av kräftdjur. Bottiella ingår i familjen Trichodactylidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tiofotade kräftdjur
Bottiella